
Termin -{OMP}- ima više značenja.

 -{OMP}- je orotidin 5'-monofosfat.
 -{OMP}- osteoblastni mlečni protein, mlečni aditiv.